Чагров — многозначный термин.

Топоним 
 Чагров — село в Рогатинском районе Ивано-Франковской области Украины.

Фамилия 
 Чагров, Никита Владимирович (род. 1995) — российский футболист.
 Чагров, Терентий Алексеевич (1898—1964) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.